De  Trophée Européenne Pentatlon 1976 was de zesde editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team Nederland veroverde voor de tweede keer de titel. Het eindigde voor België en de verrassend sterk presterende Oostenrijkers. Het ankerkader 47/2 werd na 5 edities uit het programma gehaald en vervangen door de veel moeilijkere eenstoots variant 47/1. Hans Vultink toonde zich in deze spelsoort heer en meester. Het doorgaans sterk spelende Duitse team stelde dit keer teleur met een vijfde plaats in de eindrangschikking. Wellicht was dit te wijten aan de afwezigheid Klaus Hose. Hij moest vanwege ziekte verstek laten gaan en werd vervangen door de veel minder sterke Peter Sporer (die overigens wel zeer verrassend van Emile Wafflard(Bel) wist te winnen), en ook in het driebanden kon Joseph Bücken geen enkele partij winnend afsluiten.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1976